Шарл VIII (, 1470 — 1498), краљ Француске 1483 — 1498. Био је једини преживели од 5 синова краља Луја XI, и уједно седми и последњи краљ из главне лозе династије Валоа. У намери да освоји Италију и припреми крсташки рат против Турске, Шарл VIII је продро до Напуља, али био присиљен да се повуче пред војним савезом папе, Шпаније, Млетачке републике и Миланског војводства.

Биографија 
На престо је ступио 30. августа 1483. када је имао 13 година. До 1491, уместо њега је владала као регент његова старија сестра Ана са мужем Пјером II, војводом Бурбонским. 

Иако је требало да се ожени Маргаретом од Аустрије, кћерком цара Максимилијана I, 6. децембра 1491. жени се са Аном од Бретање, да би учврстио своје право на Бретању коју је претходно окупирао. 

Шарл је имао нека далека наследна права на Напуљ, која је одлучио да искористи. Склопио је уговоре о неутралности са Аустријом и Енглеском и сакупио велику војску са артиљеријом. У Италију је ушао 1494, на путу је поразио Фиренцу, и заузео Напуљ у фебруару 1495. без борбе. Ту је крунисан за краља Напуља. Брзина и силовитост Шарлове кампање у Италији уплашила је локалне владаре, укључујући Папу и Лодовика од Милана. Они су се удружили у Венецијанску лигу која је успела да натера Шарла на повлачење. 

Умро је 1498. после несрећног ударца главом о оквир врата. 

Француску је оставио у дуговима и расулу који су били последица његових нереалних војних амбиција. Између осталог, по наводима из дела „Diarii“ венецијанског иосторичара Марина Сануда (1466—1536) од Шарла VIII је преко Млетачке републике тражио помоћ и Ђурађ Црнојевић (од 1496. године са породицом пребегао у Венецију) о пружању помоћи у борби против Османлија и повраћају престола у Црној Гори.

Позитиван аспект његовог похода на Италију био је културни утицај Ренесансе који се пренео на француску уметност. 

Сва Шарлова деца су умрла пре њега, тако да га је наследио рођак, војвода од Орлеана, који је владао као краљ Луј XII.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1470.
Умрли 1498.
Француски краљеви
Династија Валоа
Личности Италијанских ратова